Діна — персонаж Старого Заповіту
 Діна — жіноче ім'я
 Діна — вівчарка, перша собака-диверсант у Червоній армії
 ДІНА — спецслужба Чилі в 1973—1977 рр.

Див. також 
 Дина — одиниця сили в системі СГС